Ancaster kan syfta på följande:
 Ancaster, England, ort i Lincolnshire, Storbritannien
 Ancaster, Kanada, ort i Ontario, Kanada